Kory Nagy (né le  à London dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Il prend sa retraite en 2014. En 2016, il est engagé par la Ligue nationale de hockey comme juge de ligne.

Biographie 

En 2008, il est repêcher par les Devils du New Jersey en   au total.

En 2009, il commence sa carrière professionnelle avec les Devils de Lowell dans la LAH.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 13|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 64|| 0|| 5|| 5|| 18|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Generals d'Oshawa || LHO|| 57|| 5|| 12|| 17|| 47|| 15|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
| 2008-2009|| Generals d'Oshawa || LHO|| 63|| 17|| 38|| 55|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Devils de Lowell || LAH || 31|| 2|| 4|| 6|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Devils de Trenton || ECHL || 33|| 4|| 9|| 13|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Devils de Trenton || ECHL ||57 ||9 ||13 ||22 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Devils d'Albany || LAH || 13|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2011-2012|| Devils d'Albany || LAH || 53|| 4|| 4|| 8|| 25|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013|| Titans de Trenton || ECHL || 63|| 10|| 20|| 30|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Phantoms de l'Adirondack || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2013-2014|| Solar Bears d'Orlando || ECHL || 36|| 4|| 9|| 13|| 27|| 3|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2013-2014|| Marlies de Toronto || LAH || 19|| 1|| 6|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1989
Naissance à London (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur des Marlies de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Arbitre de hockey sur glace